Dito medio – terzo dito della mano
Dito medio – gesto offensivo
Dito medio – nome con cui è talvolta indicata l'opera L.O.V.E. dell'artista italiano Maurizio Cattelan